В одиночному розряді тенісного турніру Washington Star International 1972, який проходив у рамках серії World Championship Tennis, Тоні Роч здобув титул, у фіналі перемігши Марті Ріссена 3-6, 7-6, 6-4.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Washington Star International